Антио́х X Евсеб Филопатор, или Антио́х X Благочести́вый («Евсеб» — «благочестивый», «Филопатор» — «любящий своего отца», ум. ок. 83 до н. э.) — царь Сирии (в 95—83 до н. э.) из рода Селевкидов. Сын Антиоха IX Кизикского и Клеопатры IV.

Антиох был одним из претендентов на престол в междоусобной борьбе последних Селевкидов. После начала правления в 95 году до н. э. его первым достижением была победа над своим двоюродным братом Селевком VI Эпифаном. Это было местью за смерть отца, убитого Селевком VI.

После этого Антиох стал управлять Антиохией и её окрестностями, участвуя в непрерывной борьбе против четырёх братьев Селевка VI, набатеев и парфян. Для упрочения своей власти в 95 году до н. э. женился на своей мачехе Клеопатре Селене I.

Дата его свержения точно не определена. Иосиф Флавий полагал, что он был убит около 90 года до н. э. в сражении с парфянами и его владениями в Антиохии завладел Филипп I Филадельф. Аппиан сообщал, что Антиох был побеждён во время вторжения в Сирию армянского царя Тиграна II Великого ок. 83 года до н. э., но действия Антиоха не показаны. Его сын Антиох XIII Азиатский был сделан царём после победы римского полководца Лукулла над Тиграном II.

Примечания

Ссылки 
 Рыжов К. Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия

Селевкиды
Цари государства Селевкидов
Правители Азии I века до н. э.
Правители Сирии